Сье́рра (, буквально «зубчатая пила», иначе «горная цепь») — составная часть собственных названий и фамилия.

Топонимы 
 Сьерра — округ на северо-востоке центральной части штата Калифорния, США.
 Сьерра — округ в юго-западной части штата Нью-Мексико, США.
 Сьерра-Леоне — государство в Западной Африке, на побережье Атлантического океана. 
 Бесерриль-де-ла-Сьерра — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. 
 Каналес-де-ла-Сьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха. 
 Мансилья-де-ла-Сьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.
 Оркахо-де-ла-Сьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

Горные хребты, цепи, массивы 
 Сьерра-Анча — горный хребет в центральной части штата Аризона, США.
 Сьерра-Мадре — «основной, материнский хребет».
 Сьерра-Мадрона — горный массив в южной Испании, часть хребта Сьерра-Морена.
 Сьерра-Маэстра — горный массив на юго-востоке Кубы.
 Сьерра-Морена — горный хребет в южной части Испании.
 Сьерра-Невада — «горная цепь, покрытая снегом».
 Сьерра-де-Айльон — горный массив в Испании на границе автономных сообществ Мадрид, Кастилия и Леон и Кастилия-Ла-Манча.
 Сьерра-де-Анкарес — горный массив на северо-западе Испании, западная часть системы Кантабрийских гор.
 Сьерра-де-Гвадаррама — горный массив в Испании к северо-западу от Мадрида.
 Сьерра-де-Гредос — горный массив в Испании на территории провинций Авила, Касерес, Мадрид и Толедо.
 Сьерра-де-Кордова — субмеридиональный горный хребет Пампинских Сьерр в Аргентине.
 Сьерра-де-Кревильенте — горный хребет на юге Испании, в системе Кордильера-Пребетика на территории региона Мурсия и провинции Аликанте.
 Сьерра-де-Периха — горный хребет в Андах на границе Колумбии и Венесуэлы.
 Сьерра-де-ла-Деманда — горный массив в Испании, часть системы Иберийских гор.
 Сьерра-де-лас-Кихадас — национальный парк в центре провинции Сан-Луис, Аргентина.

Фамилия  
 Сьерра, Арленис (род. 1992) — кубинская велогонщица.
 Сьерра, Джессика (род. 1985) — американская певица.
 Сьерра, Леонардо (род. 1968) — венесуэльский профессиональный шоссейный велогонщик. 
 Сьерра, Педро (род. 1966) — испанский гитарист фламенко.
 Сьерра, Роберто (род. 1953) — пуэрто-риканский композитор.
 Сьерра, Сантьяго (род. 1966) — испанский художник.
 Сьерра, Сантьяго (род. 1987) — мексиканский хоккеист.
 Сьерра, Хордан (род. 1997) — эквадорский футболист.
 Сьерра, Хосе Луис (род. 1968) — чилийский футболист.
 Сьерра Кабрера, Хосе Луис (род. 1997) — чилийский футболист.
 Сьерра, Хусто (1848—1912) — мексиканский политический и литературный деятель.
 Сьерра, Эммануэль Мартин (1892—1936) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах из католического монашеского ордена августинцев, мученик.

Предприятия 
 Сьерра сантауэр — солнечная электростанция

Языки 
 Сьерра отоми — диалектный континуум языка отоми, на котором говорят около 70 000 человек в горных районах мексиканских штатов Идальго, Веракрус и Пуэбла.
 Сьерра пополукский язык — язык народности пополука в горах Сьерра-де-лос-Тустлас в штате Веракрус в Мексике, на котором говорят около 30 000 жителей.
 Сьерра-де-хуаресский сапотекский язык — язык коренных народностей проживающих в мексиканском штате Оахака.
 Сьерра-пуэбланский науатль — язык народности науа на северо-западе штата Пуэбла в Мексике.
 Сьерра-тотонакский язык — совокупность тотонакских языков коренных народностей, проживающих в мексиканских штатах Пуэбла и Веракрус.

Sierra 
 Ford Sierra — легковой автомобиль, выпускавшийся компанией Ford с 1982 по 1994 годы
 Sierra Entertainment — американская компания-разработчик компьютерных игр
 Международный радиотелефонный фонетический алфавит — «Sierra»

См. также 
 
 Серра
 Серро